Де Мојн има више значења:
 Де Мојн
 Округ Де Мојн (Ајова)
 Де Мојн (Нови Мексико)